Женская сборная Норвегии по футболу представляет Норвегию на международных матчах и турнирах по футболу. Контролируется норвежской футбольной ассоциацией. Чемпионки мира, двукратные чемпионки Европы и победители Олимпийских игр. Благодаря этим достижениям, Норвегия является одной из сильнейших женских сборных на текущий момент.

История выступления на международных турнирах

Чемпионаты Европы

Чемпионаты мира

Олимпийские игры

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в сборную на турнир во Франции в феврале 2023 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 22 февраля 2023 года:

Примечания

Ссылки 

 

Норвегия
Женский футбол в Норвегии